Ку́бок Люксембу́ргу з футбо́лу — головний футбольний турнір з системою плей-оф у Люксембургу. Заснований у 1922 році і проводиться щорічно, за винятком 4 років під час німецької окупації під час Другої світової війни.

Переможці та фіналісти

Примітки

Посилання 
 Кубок Люксембургу на rsssf  
 Кубок Люксембургу на fussball-lux 

1922 у люксембурзькому спорті